Кацуя — японское имя собственное; распространено в виде личных имён и фамилий.
 Кацуя, Бернард Тайдзи (род. 1955) — католический прелат, епископ Саппоро с 22 июня 2013 года.
 Кацуя, Тосинобу (род. 1961) — японский футболист.